Leskovec – wieś w Chorwacji, w żupanii medzimurskiej, w gminie Štrigova
 Leskovac – wieś w Czarnogórze, w gminie Ulcinj

 W Serbii
 Leskovac – miasto, stolica okręgu jablanickiego i siedziba miasta Leskovac
 Leskovac – wieś w okręgu szumadijskim, w gminie Knić
 Leskovac – wieś w mieście Belgrad, w gminie miejskiej Lazarevac
 Leskovac – wieś w okręgu braniczewskim, w gminie Petrovac na Mlavi
 Leskovac – wieś w okręgu zajeczarskim, w mieście Zaječar
 Leskovac – stacja kolejowa w Leskovacu, w okręgu jablanickim